Urat ist

die Bezeichnung für das Salz der Harnsäure (Plural Urate)
eine weitere Bezeichnung für den südmongolischen Stamm der Urad, siehe Urad (Stamm) 
eine weitere Bezeichnung für die Sprache des südmongolischen Stammes der Urad, siehe Urad (Dialekt) 
siehe auch Vorderes Urad-Banner, Mittleres Urad-Banner, Hinteres Urad-Banner